Нуэ́валос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Население — 356 человек (на 2010 год).

Покровителями города почитаются святой Фабиан и Дева Мария (Virgen de los Alvares).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы